Эдуард Клявиньш (; 23 сентября 1937, Ленинград) — искусствовед. Хабилитированный доктор искусствоведения. Профессор Латвийской академии художеств. Офицер ордена Трёх звёзд.

В 1962 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР. С 1962 преподает в Латвийской академии художеств. В 1977 защитил кандидатскую работу с монографией «Латвийская портретная живопись второй половины 19-го и начала 20-го века». C 1985 член союза художников Латвии. В 1994 году защитил докторскую степень с монографией «Латвийская портретная живопись на рубеже веков. 1850—1940». С 2012 года директор Института истории искусств Академии художеств Латвии. В 2014 году избран почетным членом АН Латвии. В 2020 году стал лауреатом Большой медали АН Латвии за выдающиеся заслуги в качестве составителя, научного редактора и ведущего исследователя многотомного издания «История латвийского искусства».

Научная деятельность 
Эдуард Клявиньш специализируется на латышском и западном искусстве 19-20 веков, теории искусств и методологии истории искусств.

Искусствовед К. Абеле отмечает сквозную тему научной деятельности Эдуарда Клявиньша — монографию, Живопись латышского портрета второй половины XIX — начала XX века (1996 г.) и серию «Маленькая энциклопедия искусства. Тенденции и стили» об импрессионизме, постимпрессионизм, символизм, модерне, кубизме и фовизме. В 2006 году, Клявиньш публикует монографию «Джо. Жизнь и искусство Язепа Гросвальда» о Язепе Гросвальде .

За сборник «Историю латышского искусства», трижды был номинирован на «Достижение года в науке».

Премии 
 Премия «Культурное наследие» (2015) в номинации «Исследование культурного наследия» за книгу «История латвийского искусства IV. 1890—1915».
 Премия Союза художников Латвии и Фонда Культурный капитал за вклад в историю искусства за 1999 год.
Орден Трёх звёзд (IV степень, 2002 год).
 Большая медаль АН Латвии (2020)

Работы 
 Iconography and Style of Latvian Art: End of the 19th, Beginning of the 20th Century: Riga, 1983.
 Henry van de Velde’s Building in Riga. In: Monuments of Culture. Recent Discoveries.- Moscow, 1987.
 Latvian Art Connections with Other Schools.- Riga, 1988, (in Latvian).
 Notion of Ornament and Plastic Arts. In: Ornaments Latvija. — Riga, 1994, pp. 7 −12.
 Borcherts Artists Couple and the First Generation of Art Society «Rukis». — In: Kunst im Ostseeraum. Greifswalder Kunsthistorische Studien. B.i. — Frankfurt a. M., 1995, S. 78 — 86.
 Latvian Portrait Painting. 1850—1916. — Riga.
 Lack and Freedom of Personal Time. Latvian Art Before 1945. — In: Personal Time. Art of Estonia, Latvia and Lithuania. 1945—1996. Warsaw, 1996. Vol. Latvia. pp. 22 — 27.
 Art History in Totalitarian Societies and Its Alternative Models in Post- Totalitarian Age.- Second Conference on Baltic Studies in Europe «Values and Norms of Society in Change». Vilnius, 1997. Abstracts, p. 79.
 Features of Neo-Romanticism in Latvian Visual Art at the Turn of the 20th Century.- In: Romantisms un neoromantisms Latvijas maksla. Riga, 1998. pp. 116—123.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Академии художеств Латвии 
 Профиль на сайте Института истории искусств Академии художеств Латвии 
 Профиль на сайте АН Латвии

Историки искусства Латвии
Искусствоведы СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина